Thráin II is in J.R.R. Tolkiens fictieve wereld Midden-Aarde de vader van Thorin Eikenschild.

Thráin werd geboren in het jaar 2644 van de Derde Era en was zoon van Thrór. Hij had twee zonen: Thorin Eikenschild en Frerin. Ook had hij een dochter: Dís. Thrór, Thrain II, Thorin en Frerin ontsnapten uit Erebor toen het werd aangevallen door Smaug de Draak in het jaar 2770. Ze gingen naar het zuiden en dwaalden voor vele jaren door de wildernis.

Thráins vader Thrór was gedood door Azog de ork. Thráin vocht in de slag van Azanulbizar tegen de legers van Azog in 2799. In tegenstelling tot talloze andere dwergen overleefde hij de slag en trok hij zich terug naar de dwergenvestigingen in de Blauwe Bergen.

In 2845 vertrok Thráin met een aantal metgezellen op weg naar Erebor, maar werd gevangengenomen door Saurons dienaren en werd vijf jaar lang opgesloten in de kerkers van Dol Guldur. Daar trof Gandalf hem aan en voordat hij stierf gaf hij Gandalf een sleutel en een kaart, die naar de geheime ingang van Erebor leidde, om aan zijn zoon Thorin over te dragen.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Dwerg in werk van Tolkien